Ailo Gaup ist der Name folgender Personen:

* Ailo Gaup (Schriftsteller) (1944–2014), norwegisch-samischer Schriftsteller
 Ailo Gaup (Rennfahrer) (* 1979), norwegisch-samischer Motocrossfahrer